«Умереть молодым» () — американская мелодрама.

Сюжет 
Девушка Хилари из бедного квартала живёт простой и немного вульгарной жизнью. Как-то раз она застаёт своего парня в постели с другой женщиной. Хилари бросает его и переезжает жить к маме. Спустя несколько дней она находит объявление в газете, что требуется медсестра — сиделка. Она устраивается на эту работу к Виктору — молодому человеку из богатой семьи, образованному, тонкому, талантливому. Виктор проходит курс лечение от лейкемии. 

Виктор влюбляется в Хилари. Вскоре, он открывается в своих чувствах, они взаимны. Лечение пройдено, Виктор и Хилари решают уехать подальше, чтобы ничто не напоминало о болезни... На новом месте Виктор явно идёт на поправку, у него начинают расти волосы, а его любовь с Хилари расцветает с каждым днём... Каждый из героев открывает другому абсолютно новый мир, неизведанный и прекрасный.

Однако вскоре выясняется, что тайно от Хилари Виктор продолжает принимать лекарства, он скрыл от неё, что лечение не закончено, он просто не хотел быть рядом с той, кого любит, слабым и больным... Хилари замечает ухудшение здоровья Виктора и связывается с его отцом, который, приехав, раскрывает истинное положение здоровья своего сына.

В ролях 
 Джулия Робертс — Хилари О’Нил
 Кэмпбелл Скотт — Виктор Геддис
 Винсент Д’Онофрио — Гордон
 Коллин Дьюхерст — Эстелль Уиттьер 
 Дэвид Сэлби — Ричард Геддис
 Эллен Бёрстин — Миссис О’Нил
 Дион Андерсон — Каппи
 Джордж Мартин — Малачи
 Эй. Джей. Джонсон — Шона
 Дэниэл Бир — Дэнни

Примечания

Ссылки 

 История создания фильма

Фильмы США 1991 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы о раке
Фильмы-драмы США